Тамбакунда:

 Тамбакунда — город на востоке Сенегала, административный центр области Тамбакунда.
 Тамбакунда — область в Сенегале.